Halmahera Selatan () ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Maluku Utara. Mitte 2022 lebten hier über eine Viertelmillion Menschen. Labuha, der Regierungssitz von Halmahera Selatan liegt im Westen der Insel Bacan an der Bacanstrasse ().

Geographie 
Der Bezirk liegt auf der südlichen Halbinsel der Insel Halmahera und umfasst noch zahlreichen Inseln südlich und westlich davon. Auf der Insel Halmahera grenzt er landseitig im Norden an den Bezirk Halmahera Tengah sowie die autonomen Stadt Kota Tidore Kepulauan. Im Westen bilden die Molukkensee, im Süden die Seramsee und im Osten die Halmaherasee natürliche Grenzen. Halmahera Selatan erstreckt sich zwischen 0°30′ und 2°00′ n. Br. sowie zwischen 126°45′ und 129°30′ ö. L. Der flächenmäßig größte und bevölkerungsreichste (~19 %) Bezirk besteht aus über 400 Inseln und Inselchen, so z. B.
 die Obi-Inseln mit der Hauptinsel Obira, Bisa, Obilatu (5 Distrikte)
 die Bacaninseln Inseln mit:
 der Hauptinsel Bacan selbst (7 Distrikte)
 Bacan Lomang (1 Distrikt)
 Mandioli (2 Distrikte)
 Kasiruta (2 Distrikte)
 der Kayoa Gruppe (4 Distrikte)
 Makian (2 Distrikte)
 Joronga Inseln (1 Distrikt)

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk Halmahera Selatan gliedert sich in 30 Distrikte (Kecamatan) mit 256 Dörfern (Desa).

Geschichte 
Der Regierungsbezirk Halmahera Selatan wurde am 25. Februar 2003 durch Abspaltung des südlichen Teils vom Bezirk Halmahera Tengah (einem der drei Verwaltungsbezirke bei Gründung der Provinz) gebildet. Ursprünglich bestand er aus neun Distrikten (Kecamatan).
Durch Abspaltungen erhöhte sich die Zahl der Distrikte auf derzeit 30, lediglich der Distrikt Obi Selatan blieb seit Gründung des Bezirks unverändert:
 Makian Barat wurde von Pulau Makia abgetrennt,
 Kayoa Barat, Kayoa Selatan und Kayoa Utara wurden von Kayoa abgetrennt,
 Bacan Barat Utara, Kasiruta Barat und Kasiruta Timur wurden von Bacan Barat abgetrennt,
 Bacan Selatan, Kepulauan Botanglomang, Mandioli Selatan und Mandioli Utara wurden von Bacan abgetrennt,
 Bacan Timur Selatan und Bacan Timur Tengah wurden von Bacan Timur abgetrennt,
 Gane Barat Selatan, Gane Barat Utara und Kepulauan Joronga wurden von Gane Barat abgetrennt,
 Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah wurden von Gane Timur abgetrennt,
 Obi Barat, Obi Timur und Obi Utara wurden von Obi abgetrennt.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Halmahera Selatan 248.395 Menschen, davon 119.499 Frauen (48,11 %) und 128.896 Männer (51,89 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,72 %.

Mitte 2022 waren 86,70 % der Einwohner Moslems und 13,30 Prozent der Einwohner Christen (33.411 Protestanten / 268 Katholiken).71,34 Prozent oder 180.716 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 24,59 % waren Kinder und 4,08 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 54,78 (47,55) % ledig, 42,47 (49,25) % verheiratet, 0,47 (0,54) % geschieden und 2,29 (2,66) % verwitwet. Die geklammerten Kursivzahlen geben den Anteil bezogen auf die Bevölkerung über 10 Jahre an (218.425).
Der HDI-Index lag 2020 mit 63,84 unter dem Durchschnittswert der Provinz (68,49).

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Selatan — Karte 1:415.000 (2014)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Halmahera Selatan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Maluku Utara